Крчмарж () — чешская фамилия. Известные носители: